McHale ist der Familienname folgender Personen:

 Christina McHale (* 1992), US-amerikanische Tennisspielerin
 Evelyn McHale (1923–1947), US-amerikanische Buchhalterin, bekannt durch das Foto ihres Suizids 
 Isaac McHale, schottischer Haubenkoch
 Joel McHale (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian

 Magda Cordell McHale (1921–2008), US-amerikanische Künstlerin und Städteplanerin
 Patrick McHale (* 1983), amerikanischer Storyboard-Künstler, Autor, Animator, Songwriter und Filmemacher
 Paul McHale (* 1950), US-amerikanischer Politiker

McHale steht für:

 McHale (Landtechnik), irischer Landmaschinenhersteller

Siehe auch:
 MacHale